Ariani (anche Arii, Indoari o Indoariani) – popolo dell'età del bronzo
 Ariani – gli aderenti all'arianesimo, dottrina cristologica elaborata dal teologo Ario e condannata come eresia
 Ariani – gli appartenenti alla cosiddetta "razza ariana"
 Enrico Ariani – tipografo italiano
 Giorgio Ariani (1941-2016) – attore, comico e doppiatore italiano

Pagine correlate 
 Ariano